

Witte 

 Els Witte (1941-), historienne belge d'expression néerlandaise, spécialisée en histoire contemporaine ;
 Hernfrid Witte (1877-), botaniste suédois ;
 Jean Carlo Witte (1977-), footballeur brésilien ;
 Karl Witte (1800-1883), juriste et traducteur allemand ;
 Otto Witte (1872-1958), clown et escroc allemand ;
 Serge Witte (1849-1915), ministre des Finances sous les règnes des empereurs Alexandre III et Nicolas II ;
 Leopold Witte (1959-), acteur néerlandais ;
 Dorus Witte (1996-), actrice néerlandaise.

De Witte 

 Adriaan de Witte ou Adrien de Witte (1464-1549), personnalité belge ;
 Adrien de Witte (1850-1935), artiste de l'école liégeoise ;
 André de Witte (1944-2021), prêtre missionnaire belge, évêque de Ruy Barbosa (Brésil) ;
 Charlotte de Witte (1992-), disc-jockey belge ;
 Emanuel de Witte (1617-1692), peintre hollandais ;
 Gaspar de Witte (1624-1681), peintre flamand de la période baroque ;
 Gaston-François de Witte (1897-1980), herpétologiste belge (descendant de Jean de Witte) ;
 Hans de Witte (1583-1630), financier à Prague pendant la guerre de Trente Ans ;
 Ivan De Witte (1948-), un homme d'affaires belge ;
 Jacob Antoon de Witte (1629-1688), bourgmestre de la ville d'Anvers ;
 Jean de Witte (1475-1540), prêtre dominicain belge et évêque de Cuba ;
 Jean de Witte (1808-1889), archéologue, numismate, académicien ;
 Léon de Witte de Haelen (1857-1933), général-baron ;
 Lodewijk De Witte (1954-), gouverneur de la province du Brabant flamand ;
 Marthe de Witte (1893-1976), une peintre africaniste belge ;
 Pierre de Witte (Candido) (1548-1628), peintre, sculpteur et architecte ;
 Raymond de Witte (1845-1931), général de brigade français ;
 Ronald De Witte (1946-), ancien coureur cycliste professionnel belge ;
 Seth De Witte (1988-), un footballeur belge.

Familles de Witte 
 Famille de Witte, une famille de noblesse belge originaire d'Anvers ;
 Famille de Witte, une famille de peintres flamands citoyens d'Anvers ;
 Famille de Witte, une famille bourgeoise du Franc de Bruges ;
 Famille de Witte, famille bourgeoise de Bruxelles ;
 Famille de Witte (peintres anversois) ;
 Famille de Witte (Bruges).

Toponyme 

 Patera de Witte, une patera située sur Vénus.

Œuvre 

 De Witte (Filasse), un film belge réalisé par Jan Vanderheyden en 1934, d'après le roman d'Ernest Claes